Урим:
 Урим () — кибуц в Южном округе Израиля.
 Урим и туммим () — упоминаемые в Библии предметы, при помощи которых первосвященник от имени народа или царя вопрошал Бога.
  — язык из группы (филы) языков Торричелли, относящейся к папуасским языкам (не путать с языком , относящимся к той же группе).